Osoby o tym nazwisku:
 Joannicjusz (Rudniew) – prawosławny biskup
 Jonatan (Rudniew) – prawosławny biskup
 Konstantin Rudniew – radziecki inżynier i polityk
 Lew Rudniew – radziecki architekt
 Siemion Rudniew – radziecki wojskowy, działacz polityczny i partyzant
 Siergiej Rudniew – rosyjski lekarz, działacz emigracyjny
 Wsiewołod Rudniew – rosyjski wojskowy